Los Cajones kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Los Cajones, Argentina, ort, San Luis,

Mexiko 

 Los Cajones, La Unión de Isidoro Montes de Oca, ort, 
 Los Cajones, Taxco de Alarcón, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar